Miejscowości w USA:
 Plum – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Plum (ang. Plum Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Plum (ang. Plum Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
Bohaterowie fikcyjni:
 Plum – postać w komiksach Szarloty Pawel z serii "Jonka, Jonek i Kleks"
Grupy muzyczne: 
 Plum – zespół rockowy z Poznania